«Журавлик» — советский короткометражный мультфильм 1970 года режиссёра Ирины Гурвич.

Сюжет 
О тяжёлой жизни маленького журавля. От раннего детства до взрослой жизни. Но в итоге счастливый конец.

Съёмочная группа 
 Автор сценария: В. Полонский
 Режиссёр: Ирина Гурвич
 Художник-постановщик: Генрих Уманский
 Композитор: Борис Буевский
 Оператор: Анатолий Гаврилов
 Звукооператор: Леонид Мороз
 Редактор: Светлана Куценко
 Художники-мультипликаторы: Адольф Педан, Константин Чикин, Н. Бондарь, Александр Викен, Э. Перетятько, С. Березовская, Е. Юмашев
 Ассистенты: О. Малова, Н. Йорк, О. Деряжная, С. Никифоров
 Директор картины: Иван Мазепа

Издания 
В 2006 году выпускался на видео в мультсборнике «Рукавичка» на диске. Дистрибьютор: Мастер Тэйп.

Отзыв критика 
Среди лучших мультфильмов «Киевнаучфильм» 60—70-х годов: «Сказание об Игоревом походе», «Журавлик», «Тёплый хлеб», «Тигрёнок в чайнике», «Волшебник Ох», «Весёлый цыплёнок», «Мальчик и облако», «Зонтик на охоте», «Человек и слово», «Как казаки невест выручали», «Салют», «Какого рожна хочется», «Удивительный китёнок», «Колумб причаливает к берегу», «Как жёны мужей продавали».

Примечания

Ссылки 
 
 

Короткометражные мультфильмы СССР 1970-х годов
Рисованные мультфильмы СССР 1970 года
Мультфильмы студии «Киевнаучфильм»
Мультфильмы Ирины Гурвич
Мультфильмы о птицах